Чимакадзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Чимакадзе, Арчил (1919—1991) — грузинский композитор и педагог.
 Чимакадзе, Джемал — грузинский футболист.